Collegio elettorale di Casarano – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Casarano – collegio elettorale del Senato della Repubblica